State of Decay peut désigner :
State of Decay, cent-douzième épisode de la série télévisée Doctor Who ;
 State of Decay, série de jeux vidéo de Undead Labs
State of Decay, jeu vidéo sorti en 2013.